Joseph I peut désigner les monarques ou chefs religieux suivants :

Religieux 
 Joseph de Constantinople († 1283), ou Joseph Ier, prêtre veuf devenu moine puis patriarche œcuménique de Constantinople de 1268 à 1274 puis de 1282 à 1283 ; saint de l'Église orthodoxe célébré le 30 octobre.

Monarques 
 Joseph  de Liechtenstein (1690-1732), prince de Liechtenstein ;
 Joseph  du Saint-Empire, empereur romain germanique, roi de Hongrie et de Bohême de 1705 à 1711 ;
 Joseph  de Schwarzenberg (1722-1782), prince de Schwarzenberg, du Saint-Empire romain germanique et du royaume de Bohême ;
 Joseph  de Portugal, roi de Portugal et des Algarves de 1750 à 1777 ;
 Joseph  de Saxe-Altenbourg, duc de Saxe-Altenbourg de 1834 à 1868 ;
 Joseph  d'Espagne (Joseph Bonaparte), roi de Naples de 1806 à 1808, puis roi d'Espagne de 1808 à 1813.

Références